Сестао:

 Сестао — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков.